

Botanique 
 Les mauves véritables sont des plantes du genre Malva, dont :
 la mauve alcée (Malva alcea)
 la grande mauve ou mauve sylvestre ou (Malva sylvestris)
 la mauve à feuilles rondes (Malva pusilla, anc. Malva rotundifolia)
 la mauve musquée (Malva moschata)
 la mauve à petites fleurs (Malva parviflora)
 la petite mauve (Malva neglecta)
 la mauve verticillée (Malva verticillata)
 D'autres mauves font partie de genres voisins comme :
 la mauve royale (Lavatera arborea)
 la mauve de Crète (Lavatera cretica)
 la mauve annuelle (Lavatera trimestris)

. Les fruits sont des akènes rassemblés en schizocarpe (formés de nombreux carpelles accolés, entourés par les sépales) dont la forme en petite meule de fromage explique leur nom populaire de fromage ou fromageon. Jeunes et tendres, ils sont parfois grignotés par les enfants et peuvent être ajoutés aux salades.

Zoologie 
Nom donné à divers types d'oiseaux en Normandie et aux antilles
Normandie : tout genre de mouettes et goélands
Antilles : tout genre de sternes
L'hespérie de la mauve est un papillon

Couleur 
 La couleur mauve

Littérature 

 Le roman Un taxi mauve de Michel Déon, adapté au cinéma par Yves Boisset
 Poème de Nicole Brossard, Mauve
 Roman de Nicole Brossard, Le Désert mauve
 Pièce de théâtre la Robe mauve de Valentine de Françoise Sagan
 Mauve le Vierge, recueil de nouvelles d'Hervé Guibert

Communes 

 Mauves-sur-Loire
 Huisseau-sur-Mauves
 Mauves-sur-Huisne
 Mauves, département de l'Ardèche, région Rhône-Alpes

Rivières 
 Mauve principale ou Mauve de la Détourbe

Généalogie 

C'est dans le département français de l'Indre que l'on rencontre le plus de naissances sous le patronyme Mauve entre 1891 et 1915. Le nom en est probablement originaire. Dans l'Indre existe la commune de Mauvière. Sur les écrits anciens Mauvière s'est appelé Prior de Malveria en 1351, Maulvière en 1587, Mauvière au  et Malveriis sur un écrit de 1648. Les spécialistes de la toponymie considèrent que le nom de ce village vient de la présence de la plante qui tire son nom de la couleur de ses fleurs : la Mauve. Le nom est d'origine latine malva qui signifie mauve. 
Selon le traité de Pégorier, une mauve est une source vauclusienne en Orléanais. Le patronyme aurait donc pu servir à identifier une personne habitant près d'une telle source.

Le patronyme se retrouve en Allemagne également car Mauve est le nom d'une famille de patriciens et de commerçants établie sur la côte de mer Baltique. 

La famille est mentionnée pour la première fois aux s dans plusieurs villes de la côte de mer Baltique (Wismar, Rostock et Stargard en Poméranie). Une liaison avec les Mauve vivant en France est supposée, ne pouvant pas encore être prouvée jusqu'ici. La lignée directe des Mauve commence par Peter Mauve vivant à Stettin (1485). La branche vivant à Stargard s'appelait pendant un moment Movius. Il est néanmoins tout à fait établi que des Hugenots français se sont établis dans la région à cette date et qu'ils étaient recherchés pour leur expertise agronomique dans la culture du tabac. Ils venaient d'une région située entre Stettin (qui appartint à la Suède entre 1631 et 1720) et Berlin, de Battin, Bergholz, Rossow, Strasbourg, Wallmow.

Du  les Mauve, plus de dix générations, furent conseillers municipaux (sénateurs), trésoriers et conseillers municipaux des deux villes hanséatiques de Stargard et Stettin, comme Jacob Mauve (1507 conseiller municipal à Stargard), Tewes Mauve (1520 trésorier à Stargard) Bartholomäus Mauve (1687 conseiller municipal de Stettin) et Kaspar Movius (1669-1747), maire de Stargard qui fonda  l'hôpital Movius, situv sur la Königstrasse de Stargard. Les Mauve étaient des commerçants aisés - notamment des marchands de vin.

L'ère hanséatique des Mauve finit avec Christian Mauve (1718-1781), marchand de vin à Stettin. Ses frères Johann Bogislaw (1723-1789) Daniels Friedrich et (1725-1778) émigrèrent en Inde ou en Indonésie.
Carl Heinrich Mauve devint Secrétaire du conseil et Conseiller du domaine de l'État à Lingen et Tecklenburg par décret du roi de Prusse Frederic Guillaume IIl le  (?) . Deux enfants naquirent de son mariage avec Christine Regina Balcke, une descendante du chancelier saxon Gregor Pontanus. Son fils Carl-Philipp (1754-1821) fit des études de droit comme son père et fut appelé en 1787 à lui succéder. Anton Rudolf Mauve, peintre néerlandais de l'école de La Haye est issu de cette lignée. Cousin par alliance de Van Gogh dont il fut le premier professeur en matière de peinture, il naquit en 1838 à Zaandam et mort en 1888 à Arnhem.

Divers 
 Le Mauve est une vedette régionale de surveillance basée à Marseille.
 Mauve est un CD-ROM, dont la navigation est interactive.
 Dans le roman de Raymond Queneau intitulé Le Vol d'Icare, le romancier Jacques, l'un des collègues d'Hubert Lubert, veut "donner l'impression de la couleur mauve" dans sa prochaine œuvre.

Références